Wydad Athletic Club peut désigner :
 Wydad Athletic Club, club omnisports du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section water-polo du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section basket-ball du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section football masculin du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section football féminin du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section cyclisme ;
 Wydad Athletic Club, section escrime du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section volley-ball du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section rugby à XV du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section handball du WAC ;
 Wydad Athletic Club, section ping-pong du WAC.